Emil Furrer ist der Name folgender Personen:

* Emil Furrer (Gewerkschafter) (1876–1956), Schweizer Eisenbahner, Politiker und Gewerkschafter
 Emil Furrer (Unternehmer) (1892–1946), Schweizer Ingenieur und Firmengründer